Dudenhöffer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Dudenhöffer (* 1951), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gerd Dudenhöffer (* 1949), deutscher Kabarettist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Dudenhöfer
 Duttenhoefer
 Duttenhofer